Жизнь взаймы:
 «Жизнь взаймы» («Небеса не знают любимчиков») — роман немецкого писателя Эриха Марии Ремарка (1959).
 «Жизнь взаймы» — фильм Сидни Поллака с Аль Пачино в главной роли, экранизация романа Ремарка (США, 1977). 
 «Жизнь взаймы» — фильм У Няньчжэня (Китайская Республика, 1994).
 «Жизнь взаймы» — фильм Егора Анашкина (Россия, 2008).